Jacob de Vries (1872-1938), burgemeester van Herwijnen en Bunschoten
 Jacob de Vries (1904-1974), burgemeester van o.a. Oldenzaal
 Jacob de Vries (voetballer) (1979), keeper voor o.m. Heerenveen
 Jacob de Vries (schilder) (1927), Belgisch schilder
 Jacob de Vries (presentator) (1985), radiopresentator van NPO Radio 1